Владимир Иванович Григорьев:
 Григорьев, Владимир Иванович (1887—1963) — художник.
 Григорьев, Владимир Иванович (1926—2008) — советский и российский физик, профессор МГУ, соавтор многократно переизданной книги «Силы в природе».